Деминский Сергей Георгиевич — (1912—2004) архитектор, член Союза архитекторов РСФСР, художник-офортист, участник Великой Отечественной войны. В период с 1956 по 1973 — районный архитектор Тимирязевского района Москвы. В соавторстве со скульптором С. А. Лоиком и архитектором и Ю. Ю. Успенским реализовал проект по созданию Памятника Зое и Александру Космодемьянским, признанного объектом культурного наследия. Гравюра С. Г. Деминского «Москва. Кремль» 1959 г. хранится в Музее Москвы..

Биография 
Сергей Георгиевич Деминский родился в 1912 году в деревне Пеньки Владимирской области. Учился в Судогодской средней школе, а затем в Московском политехникуме на факультете гражданского строительства. В 1933 году поступил, а в 1939 окончил Московский архитектурный институт.
С 1940 по 1943 годы служил в рядах Красной Армии. Окончил школу младшего комсостава в Краснодаре. В 1942 году тяжело ранен в боях под Сталинградом. Перенес несколько тяжелых операций и только благодаря мастерству советских хирургов не потерял ногу. В 1943 году был освобожден от службы в Армии и продолжил обучение. С 1944 по 1947 гг. — аспирант Академии Архитектуры СССР на факультете архитектурного мастерства. После окончания аспирантуры архитектор С. Г. Деминский работал в проектных организациях Москвы.
В послевоенные годы активно участвовал в строительстве зданий по всей стране, одним из таких проектов в 1945—1948 гг. стало сооружение совместно с своим другом, архитектором Лопяло Карлом Карловичем, дома отдыха «Днепрогэс» в г. Ялта..
9 мая 1980 года на территории локомотивного депо Лихоборы (Михалковская ул., 56) был открыт мемориал 18 железнодорожникам, павшим в годы войны. На обелиске, созданном по проекту архитектора С. Г. Деминского и скульптора Д. А. Полякова, высечена надпись: «Слава воинам-героям локомотивного депо Лихоборы, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»..

С 1956 года работал районным архитектором Тимирязевского района г. Москвы.

Архитектор С. Г. Деминский неоднократно избирался депутатом районного Совета депутатов трудящихся, награжден семью медалями Советского Союза, знаком «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне», Почетными грамотами Московского Совета депутатов трудящихся, ГлавАПУ, РК КПСС, исполкома Тимирязевского районного Совета города Москвы и Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

Оставил воспоминания о детских и юношеских годах во Владимирской области, наполненные любовью к своему краю и его жителям, а также воспоминания о Великой Отечественной войне — «Дороги судьбы», изданные издательским домом «Достоинство» в 2014 году. Был женат на художнице Луизе Яновне Деминской, в этом браке родилась дочь — Любовь Сергеевна Деминская, которая также стала художницей. Работы этой замечательной семьи находятся в частных коллекциях в России и за рубежом.

Основные постройки и проекты 
 Дом отдыха Днепростроя в Ялте на Пушкинской ул. (совместно с архитектором К. К. Лопяло), 1945—1948 гг.
 
 Клуб для Ново-Тульского металлургического комбината с парком, летним театром-эстрадой, кафе и читальней, 1947—1948 гг.
 
 Летний театр в Магнитогорске, 1948 г.
 
 Дворец пионеров в Нижнем Тагиле, 1949 г.
 
 Спальный корпус на 50 мест для ЦК профсоюза швейной промышленности в г. Ивантеевка, 1950 г.
 
 Санаторий в Макапсе (экспериментальный проект), 1951 г.
 
 Ансамбль жилых многоэтажных зданий на Волоколамском шоссе в Москве, № 23 и 26 (ныне 10 и 13), совместно с архитектором В. Ф. Скаржинским, 1952—1956 гг.
 
 Ансамбль из четырех-пятиэтажных типовых жилых домов (типовой проект с частичной переработкой первых этажей) на Красноармейской ул. № 44-46, 48—50 (ныне № 20) в Москве, 1954—1956 гг.
 
 Многоэтажный жилой дом в Амбулаторном переулке, 1954—1956 гг.
 
 Жилой каркасно-панельный дом на 957 квартир в Москве (совместно с архитекторами К. С. Алабяном и А. Г. Туркенидзе. Инженер А. И. Гохбаум), 1953 г.
 
 Проект планировки площади на развилке Ленинградского проспекта и Волоколамского шоссе (совместно с архитекторами К. С. Алабяном и Л. И. Баталовым), 1953—1956 гг.
 
 Проектные предложения и руководство по застройке Тимирязевского района
 г. Москвы, реконструкции старых ж/кварталов, создания новых микрорайонов, упорядочения объектов промышленного и транспортного строительства, озеленения и благоустройства (совместно с коллективом 7-й Архитектурно-проектной мастерской Управления «Моспроект-1» — (руководители архитекторы Д. И. Бурдин, И. И. Ловейко), 1956—1973 гг.
 
 Скульптурная композиция на Бескудниковском бульваре в Москве на тему: «Покорители высоты» (совместно со скульптором Х. Б. Геворкяном), 1973 г.
 
 Мемориал в честь героев Великой Отечественной войны в НАМИ на Автомоторной ул. в Москве (совместно со скульпторами B. B. Панферовым и Д. А. Поляковым), 1973 г.
 
 Мемориал в честь героев Великой Отечественной войны в Лихоборском локомотивном депо (совместно со скульптором Д. А. Поляковым), 1978 г.

Публикации 
Дороги судьбы — автобиографические повести, М.: ИД «Достоинство», ISBN 978-5-904552-24-4, 2014

Примечания